Michael Taylor peut désigner :
 Michael Taylor (1944-), un poète, essayiste et traducteur américain résidant en France ;
  (1946-), un mathématicien américain ;
 Michael Taylor (1949-), un ex-cadre de Monsanto, responsable de la Food and Drug Administration ;
  (1969-), un scénariste américain ;
 Michael Taylor (1985-), un joueur américain de baseball ;
 Michael A. Taylor (1991-), un joueur américain de baseball.